Stetton signifie établissement sur une voie romaine (settlement on a Roman Road) du vieil anglais "stræt" et "tun"

Stretton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan Stretton (1922-2012), officier australien
Alan M. Stertton (né dans les années 1930), ingénieur australien
Amanda Stretton (née en 1973), pilote de course anglaise
Andrea Stretton (1952-2007), journaliste et présentatrice australienne
Antony Stretton, neuroscientifique britannique
Gordon Stretton (1887-1982), batteur gallois-africain
Jessica Stretton (née en 2000), archère handisport britannique
Hesba Stretton (1832-1911), pseudonyme de l'écrivaine anglais Sarah Smith
Hugh Stretton (1924-2015), historien australien
Philip Eustace Stretton (1865-1919), peintre britannique
Robert de Stretton (mort en 1385), évêque catholique anglais
Ronald Stretton (1930-2012), cycliste sur piste britannique
Ross Stretton (1952-2005), danseur de ballet australien
Samuel Stretton (1731-1811), constructeur et architecte anglais
Sempronius Stretton (1781-1842), officier britannique
Severus William Lyman Stretton (1792-1884), officier britannique
William Stretton (1755-1828), architecte et constructeur anglais

Prénom
Stretton Reeve (1907-1981), évêque anglican anglais

Topoynme

Stretton, banlieue de Brisbane, Queensland
Stretton, circonscription électorale de l'État du Queensland

Stretton, paroisse civile du Cheshire West and Chester
Stretton, village de Warrington, Cheshire
Stretton, village du Derbyshire
Stretton Grandison, hameau du Herefordshire
Stretton Sugwas, village du Herefordshire
Stretton en le Field, village du Leicestershire
Little Stretton, village du Leicestershire
Stretton, village du Rutland
Stretton Westwood, hameau du Shropshire
Church Stretton, village du Shropshire
Stoney Stretton, hameau du Shropshire
Stretton, village du Staffordshire
Stretton, village du Staffordshire
Stretton Baskerville, village médiéval abandonné du Warwickshire
Stretton-on-Dunsmore, village du Warwickshire
Stretton-on-Fosse, village du Warwickshire
Stretton-under-Fosse, village du Warwickshire

Voir aussi
(11626) Church Stretton, astéroïde de la ceinture principale
Stretton, nouvelle de l'écrivain anglais Henry Kingsley

Référence
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme